83-й чемпионат Франции прошёл в По с 11 по 23 августа 2008 года.

Первыми финишировали два участника. В тай-брейке (быстрые шахматы) победил Этьен Бакро со счётом 1½ : ½.

Таблица

Ссылки 
 
  Pau 2008 — 83ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
2008 год в шахматах
Август 2008 года
Спорт во Франции в 2008 году